Муксудпур:
 Муксудпур — город и муниципалитет в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Муксудпур — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Гопалгандж.